Un village français de la commune de Réquista, dans l'Aveyron.
Thierry Lincou, joueur de squash français.

Ancienne commune dans l'Aveyron